El nombre Carlos Cárdenas puede referirse a:

 Carlos Cárdenas Ortiz (19??-), político colombiano.
 Carlos Cárdenas Rojas (19??-), futbolista boliviano.
 Carlos Cárdenas Rodríguez (1976-), futbolista boliviano.
 Juan Carlos Cárdenas (1945-), exfutbolista y entrenador de fútbol argentino.
 José Carlos Cárdenas (1977-), futbolista argentino.